Открытый чемпионат Чэнду по теннису 2019 (англ. 2019 Chengdu Open) — 4-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в китайском городе Чэнду на открытых хардовых кортах и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250. Игры основной сетки соревнований состоялись с 23 по 29 сентября 2019 года.

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 16 Сентября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Янь Бай
  Чон Хён
  Чжэ Ли

2. Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг 
  Вашек Поспишил

3. Теннисисты, получившие специальный допуск 
  Егор Герасимов

4. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Камил Майхшак
  Джейсон Джанг
  Алексей Попырин
  Брэдли Клан

5. Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в квалификации 
  Ллойд Харрис

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Ссылки 
Официальный сайт 

Китай
Теннис
Сентябрь 2019 года
Открытый чемпионат Чэнду по теннису